Алекса́ндра Андре́евна Кулико́ва: Куликова, Александра Андреевна (1918—2002) — советская свинарка, Герой Социалистического Труда.
 Куликова, Александра Андреевна (род. 1974) — российская актриса.